El término san Alonso se refiere a:
 San Alonso de Orozco (1500-1591), religioso y escritor místico español del Siglo de Oro.
 san Alonso Rodríguez (1532-1617), religioso jesuita español.